Malaspina peut désigner :

Patronymes 
 Famille Malaspina, famille noble italienne appartenant à l'aristocratie carolingienne ;
 Taddea Malaspina, membre et marquis de la famille Malaspina ;
 Alessandro Malaspina, membre de la famille Malaspina, militaire et navigateur au service de l'Espagne ;
 Famille de la noblesse corse qui revendique une origine commune avec les princes et marquis Malaspina de Toscane.

Toponymes 
 Glacier Malaspina, glacier situé en Alaska, aux États-Unis, portant le nom d'Alessandro Malaspina ;
 Malaspina, autre nom du Kanlaon, volcan situé aux Philippines ;
 Malaspina, localité rurale argentine située dans le département de Florentino Ameghino, dans la province de Chubut

Autres 
 Expédition Malaspina, expédition politique et scientifique d'Amérique menée par Alessandro Malaspina à la fin du  ;
 Malaspina, groupe de musique italien.